Campeonato Paranaense 2011 var 2011 års säsong av distriktsmästerskapet i fotboll i Paraná i Brasilien. Mästerskapet började den 16 januari och avslutades den 15 maj och vanns av Coritiba.

Format
Mästerskapet bestod 2011 av 12 lag. Alla tolv lag spelade mot varandra två gånger, en match på hemmaplan och en på bortaplan, vilket innebar totalt 22 matcher per lag. När halva serien hade spelats, det vill säga efter 11 omgångar (när alla lag mött varandra en gång vardera) så sammanställs en tabell. Vinnaren av tabellen kvalificerade sig för en final. Detsamma gällde för den andra halvan av säsongen. För den här säsongen vanns båda tabellerna av samma lag varför det laget blev mästare.

De två tabeller sammanställs då totalt i en sammanlagd tabell med alla 22 spelade matcher. De två främsta lagen i tabellen kvalificerade sig för Copa do Brasil 2012. De två sämst placerade lag åkte ur till en lägre division i distriktsmästerskapet för nästa säsong.

Första omgången

Andra omgången

Sammanlagd tabell

Fotbollstävlingar i Brasilien
2011 i Brasilien
Fotbollssäsongen 2011